

Anno 
 933 o 933 a.C.

Codici 
 933 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rockland Observatory, di Sierra Vista, nella Contea di Cochise, dell'Arizona

Matematica 
 933 – numero